Bauerberg heißen Berge und Erhenungen:

 Bauerberg (Ohmgebirge), 361,6 m, Berg im Ohmgebirge im Ortsteil Werningerode der Landgemeinde Sonnenstein, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Bauerberg (Kreckwitzer Höhen), 180 m, eine der Kreckwitzer Höhen bei Kreckwitz, Gemeinde Kubschütz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Bauerberg (Kühlung), 92,8 m, Berg der Kühlung (Höhenzug) nahe Kröpelin, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Bauerberg (Zemitz), 23 m, Erhebung bei Wehrland, Gemeinde Zemitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Bauernberg
 Bauersberg